C'era una volta in America (The Hoods) – romanzo del 1952 di Harry Grey
 C'era una volta in America (Once Upon a Time in America) – film del 1984 diretto da Sergio Leone, tratto dal romanzo omonimo di Garry Grey
 C'era una volta in America – album del 1984 composto da Ennio Morricone contenente la colonna sonora del film omonimo
 C'era una volta... in America – fumetto della Disney Italia pubblicato dal 1994 al 1999